Unda poate însemna:
 Undă, oscilație;
 Unda, denumire croată a satului Und, județul Győr-Moson-Sopron, Ungaria.

Vezi și
Ondulație